Alexander Young musicien australien de rock, membre de Grapefruit ;
 Alexander Young ténor britannique ;
  évêque écossais du  ;
  ingénieur écossais ;
  détenteur de la Victoria Cross ;
  homme politique canadien ;
 Alexander Young, un footballeur professionnel écossais né le  à Slamannan en Écosse et mort le  à Édimbourg ;
 Alexander Young (1800-1854) membre du clergé unitairen et biographe.